Сарбешт (Бихор) — село и општина у округу Бихор, Румунија;
 Сарбешт (Бузау) — село и општина у округу Бузау, Румунија;
 Сарбешт (Горж) — село и општина у округу Горж, Румунија;

Види још 
 Сарби
 Сарбени
 Списак српских топонима